90. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 22–24 stycznia 1993 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 18. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Pierwszą mistrzynią Europy reprezentującą Austrię została Emese Hunyady. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Tytuł obronił Holender Falko Zandstra. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 12 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 21 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) i 27 łyżwiarzy (26 sklasyfikowanych) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1993 w sportach zimowych
1993 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen